Демократический выбор Казахстана:
 «» — политическая партия Казахстана в 2004—2005 годах.
 «Алга!» — незарегистрированная политическая партия Казахстана, действовавшая в 2005—2012 годах.
 «Демократический выбор Казахстана» — казахстанское общественно-политическое движение, созданное в 2017 году Мухтаром Аблязовым, одним из основателей партии НП «Демократический выбор Казахстана».